L'NWA Scottish Heavyweight Championship è il titolo principale difeso nella federazione scozzese Scottish Wrestling Alliance (SWA) affiliata alla National Wrestling Alliance.

Storia 
Il titolo viene principalmente difeso in Scozia ma non sono state rare le dispute in Canada o presso la NWA UK Hammerlock ed è stato vinto per la prima volta il 17 luglio 2004 da Conscience, che ha sconfitto Eric Canyon, Adam Shane ed Hatred. 
Dopo la chiusura della NWA UK Hammerlock e la morte di Andre Baker viene rilevato dalla Scottish Wrestling Alliance e rinominato SWA Scottish Heavyweight Championship il 12 gennaio 2013.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
 National Wrestling Alliance

Titoli della National Wrestling Alliance